Ángel Reyna – ex calciatore messicano
 Antonio Roldán Reyna – pugile messicano
 Bryan Reyna – calciatore peruviano
 Claudio Reyna – ex calciatore statunitense
 Eiza González Reyna – attrice e cantante messicana
 Giovanni Reyna – calciatore statunitense con passaporto portoghese
 José Luis Reyna – ex calciatore peruviano
 Leonel Fernández Reyna – politico dominicano
 Lourdes Roldán Reyna – ex schermitrice messicana
 Luis Reyna – ex calciatore peruviano
 Pedro Rivas Reyna – cestista panamense
 Yordy Reyna – calciatore peruviano